Де́вушка-пау́к (), она же Мэй Паркер (), более известная как Мэйдэй Па́ркер () — персонаж вселенной «MC2», супергероиня серий комиксов издательства «Marvel Comics». Персонаж был создан Томом Дефалко и Роном Френцом и впервые появился в феврале 1998 года в 105-м выпуске 2-го тома комикса «What If…?». Девушка-паук — дочь Питера Паркера и Мэри Джейн Уотсон из альтернативной вселенной, названная в честь тёти Мэй.

После своего успешного дебюта персонаж получил отдельную серию комиксов, которая продолжала выпускаться до 100 выпуска и стала самой продолжительной серией комиксов от издательства «Marvel» про супергероя с девушкой в главной роли.

История публикаций 
Девушка-паук впервые появилась в одиночной истории в 105-м выпуске 2-го тома комикса «What If…?», вышедшем в феврале 1998 года. Выпуск был хорошо принят фанатами, в результате чего была запущена отдельная серия комиксов про персонажа — «Spider-Girl», первый выпуск которой вышел в октябре 1998 года под импринтом «MC2».

После хорошего старта продажи комикса стали падать. «Marvel» несколько раз заявляла о возможном прекращении серии, однако отзывы фанатов и хорошие продажи перепечатанных комиксов, изданных в книжном формате с мягкой обложкой, повлияли на позицию компании, и серия была продолжена.

Серия просуществовала до 100 выпуска и была закончена. В октябре 2006 года она подверглась перезапуску и получила название The Amazing Spider-Girl (), названая в честь первой серий комиксов её отца "The Amazing Spider-Man".

11 октября 2008 года Том Дефалко анонсировал, что серия The Amazing Spider-Girl будет закончена на 30 выпуске, а также сообщил, что из-за любви компании к персонажу, Девушка-паук скорее всего будет появляться в журнале Amazing Spider-Man Family. 8 ноября 2008 года Джо Кесада подтвердил, что комиксы о Девушке-пауке будут появляться в ежемесячном Amazing Spider-Man Family.

18 марта 2009 года Marvel объявила о том, что истории про Девушку-паука будут публиковаться как Spectacular Spider-Girl (), цифровом комиксе, который будет выпускаться через Digital Comics Unlimited. Материал из цифровых комиксов продолжили выпускать с 5 по 8 выпуски Amazing Spider-Man Family, после чего журнал был закрыт.

Новые истории из цикла Spectacular Spider-Girl продолжили выпускать в 2-м томе серии комиксов Web of Spider-Man (). Было издано 7 выпусков с историями о Девушке-пауке, после чего она появилась в собственной мини-серии комиксов Spectacular Spider-Girl из 4 выпусков. После этого в октябре 2010 года была выпущена последняя история в формате спецвыпуска про Девушку-паука — Spider-Girl: The End ().

Вне комиксов

Телевидение 
Оливия Холт озвучила альтернативную версию Девушки-паук по имени Петра Паркер в мультсериале «Великий Человек-паук» (2012). В эпизоде ​​​​«Паучья Вселенная: Часть 1» Человек-паук попал во вселенную, где все его знакомые имели противоположный пол и познакомился с Девушкой-паук вместе с которой сразился с Зелёным гоблином из её реальности. Позже Девушка-паук помогла Питеру в его вселенной победить Гоблина. В эпизоде ​​​​«Паучья Вселенная: Часть 4» она присоединилась к Воинам паутины Человека-паука в сражении с Гоблином-пауком.

Видеоигры 
Костюм Девушки-паук появился как альтернативный костюм Женщины-паук в игре Marvel: Ultimate Alliance (2006).
Девушка-паук появляется в эпизодической роли в Spider-Man: Shattered Dimensions (2010).
Тара Стронг озвучила Девушку-паук в игре Marvel Super Hero Squad Online (2011).
Девушка-паук появилась как разблокируемый игровой персонаж в Marvel: Avengers Alliance (2012) для Facebook.
Мэри Фабер озвучила Девушку-паук в игре Marvel Heroes (2013).
Девушка-паук, озвученная Лорой Бэйли, появилась в игре Spider-Man Unlimited (2014).
Девушка-паук появилась в игре Marvel Mighty Heroes (2015).

Примечания

Ссылки 
 Девушка-паук на Marvel.com
 

Супергероини Marvel Comics
Комиксы 1998 года
Вымышленные персонажи из параллельных вселенных
Персонажи-предсказатели
Персонажи Marvel Comics, обладающие исцеляющим фактором
Персонажи Marvel Comics с суперсилой
Персонажи Marvel Comics с суперскоростью
Издания Marvel Comics
Персонажи Человека-паука